Національна ліга В 2017—2018 — 71-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В).

Регламент 
Чемпіонат складається з двох етапів: на першому 12 команд виявляють вісімку, на другому етапі у плей-оф чільна вісімка клубів виборює звання чемпіона Ліги. Чемпіон НЛБ зустрічається у перехідних матчах (серія до чотирьох перемог) з найгіршою командою Національної ліги А.

Турнірна таблиця

Плей-оф

Чвертьфінали 
Матчі пройшли з 21 лютого по 11 березня 2018.

РС = Регулярний сезон

Півфінали 
Матчі пройшли з 14 по 27 березня 2018.

Фінал 
Матчі пройшли з 29 березня по 6 квітня 2018.

Кваліфікація НЛА

Посилання 
 Офіційний сайт   
 НЛБ на scoresway 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
2017 у швейцарському спорті
2018 у швейцарському спорті